Pompeu — general e político romano
 Pompeu, o Jovem — político romano, filho de Pompeu, o Grande
 Pompeu Trogo (ou Trogo Pompeu) — historiador romano

Geografia 
Pompéu  — município brasileiro no estado de Minas Gerais

Outros 
Pompeu Pompilho Pomposo  — personagem da série infantil de televisão Castelo Rá-Tim-Bum

Ver também 
 

Pompeu